Ел Кармен, Ранчо има више значења:

 Ел Кармен, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику